Busko-Zdrój (district), een district in Polen
Busko-Zdrój (gemeente), een gemeente in Polen
Busko-Zdrój (plaats), een plaats in Polen